Popovics Sándor (1836–1903) orvos
 Popovics Sándor (1862–1935) pénzügyminiszter, a Magyar Nemzeti Bank első elnöke
 Popovics Sándor (1939–2019) labdarúgó, edző